Petropoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Antonios Petropoulos (* 1986), griechischer Fußballspieler

Petropoulos steht für 
 Petros Petropoulos, ein griechisches Unternehmen im Bereich Fahrzeugbau